Серге́й Серге́евич Гага́рин:
 Гагарин, Сергей Сергеевич (1745—1798) — князь, гофмейстер, действительный тайный советник.
 Гагарин, Сергей Сергеевич (1795—1852) — князь, обер-гофмейстер, директор Императорских театров.
 Гагарин, Сергей Сергеевич (1832—1890) — князь, шталмейстер, член совета училища Штиглица.